Tonáž může být

 Tonáž (lodní přeprava) – objemová míra, ve které se udává prostornost lodi
 Tonáž (silniční přeprava) – hmotnost nebo nosnost silničního vozidla